Amphoe Kham Khuean Kaeo (in Thai ) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) in der Provinz Yasothon. Die Provinz Yasothon liegt im östlichen Teil der Nordostregion von Thailand, dem so genannten Isan.

Geographie 
Amphoe Kham Khuean Kaeo grenzt an die folgenden Distrikte (von Nordwesten im Uhrzeigersinn): an die Amphoe Mueang Yasothon und Pa Tio in der Provinz Yasothon, an Amphoe Hua Taphan der Provinz Amnat Charoen, an Amphoe Khueang Nai der Provinz Ubon Ratchathani, an Amphoe Maha Chana Chai wiederum in Yasothon, sowie an Amphoe Phanom Phrai der Provinz Roi Et.

Geschichte 
Von 1917 bis 1953 hieß der Distrikt Lumphuk nach dem Tambon, in dem das Verwaltungsgebäude steht. Am 4. November 1953 wurde der Name in den ursprünglichen Namen Kham Khuean Kaeo zurückgeändert. Als Yasothon eine selbstständige Provinz wurde, war Kham Khuean Kaeo einer der Distrikte, die der neuen Provinz zugeordnet wurden.

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Der Landkreis Kham Khuean Kaeo ist in 13 Tambon („Unterbezirke“ oder „Gemeinden“) eingeteilt, die sich weiter in 115 Muban („Dörfer“) unterteilen.

Hinweis: Die Daten der Muban liegen zum Teil noch nicht vor.

Lokalverwaltung 
Es gibt zwei Kommunen mit „Kleinstadt“-Status (Thesaban Tambon) im Landkreis:
 Dong Khaen Yai (Thai: ), bestehend aus dem ganzen Tambon Dong Khaen Yai.
 Kham Khuean Kaeo (Thai: ), bestehend aus Teilen des Tambon Lumphuk.

Außerdem gibt es zwölf „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ ( – Tambon Administrative Organizations, TAO):
 Lumphuk (Thai: )
 Yo (Thai: )
 Song Pueai (Thai: )
 Phon Than (Thai: )
 Thung Mon (Thai: )
 Na Kham (Thai: )
 Ku Chan (Thai: )
 Na Kae (Thai: )
 Kut Kung (Thai: )
 Lao Hai (Thai: )
 Khaen Noi (Thai: )
 Dong Charoen (Thai: )

Einzelnachweise

Weblinks 
 Weitere Informationen zu Amphoe Kham Khuean Kaeo von amphoe.com (in thailändischer Sprache)

Kham Khuean Kaeo